No confundir con Marino.

El término Márino  puede referirse a:
Márino (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
Márino (Bariátino, Kaluga), localidad del raión de Bariátino del óblast de Kaluga, en Rusia.
Márino (Bórovsk, Kaluga), localidad del raión de Bórovsk del óblast de Kaluga, en Rusia.
Márino (Kozelsk, Kaluga), localidad del raión de Kozelsk del óblast de Kaluga, en Rusia.
Márino (Maloyaroslávets, Kaluga), localidad del raión de Maloyaroslávets del óblast de Kaluga, en Rusia.
Márino (Yújnov, Kaluga), localidad del raión de Yújnov del óblast de Kaluga, en Rusia.
Márino (Zhúkov, Kaluga), localidad del raión de Zhúkov del óblast de Kaluga, en Rusia.
Márino (Sochi, Krasnodar), localidad del distrito de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Márino (Uspénskoye, Krasnodar), localidad del raión de Uspénskoye del krai de Krasnodar, en Rusia.
Márino (Kastórnoye, Krasnodar), localidad del raión de Kastórnoye del óblast de Kursk, en Rusia.
Márino (Rylsk, Krasnodar), localidad del raión de Rylsk del óblast de Kursk, en Rusia.
Márino (Gátchina, Leningrado), localidad del raión de Gátchina del óblast de Leningrado, en Rusia.
Márino (Kírovsk, Leningrado), localidad del raión de Kírovsk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Márino (Lomonósov, Leningrado), localidad del raión de Lomonósov del óblast de Leningrado, en Rusia.
Márino (Priozersk, Leningrado), localidad del raión de Priozersk del óblast de Leningrado, en Rusia.
Márino (Dolgorúkovo, Lípetsk), localidad del raión de Dolgorúkovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Márino (Zadonsk, Lípetsk), localidad del raión de Zadonsk del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Márino (Krásnoye, Lípetsk), localidad del raión de Krásnoye del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Márino (Lípetsk), localidad del raión de Lípetsk del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Márino (Krasnogorsk, Moscú), localidad del raión de Krasnogorsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Márino (Noguinsk, Moscú), localidad del raión de Noguinsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Márino (Ruza, Moscú), localidad del raión de Ruza del óblast de Moscú, en Rusia.
Márino (Sérguiev Posad, Moscú), localidad del raión de Sérguiev Posad del óblast de Moscú, en Rusia.
Márino (Solnechnogorsk, Moscú), localidad del raión de Solnechnogorsk del óblast de Moscú, en Rusia.
Márino (Chúdovo, Nóvgorod), localidad del raión de Chúdovo del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Márino (Liubýtino, Nóvgorod), localidad del raión de Liubýtino del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Márino (Gdov, Pskov), localidad del raión de Gdov del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Loknia, Pskov), localidad del raión de Loknia del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Nével, Pskov), localidad del raión de Nével del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Novorzhev, Pskov), localidad del raión de Novorzhev del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Novosokólniki, Pskov), localidad del raión de Novosokólniki del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Opochka, Pskov), localidad del raión de Opochka del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Óstrov, Pskov), localidad del raión de Óstrov del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Strugui Krasnie, Pskov), localidad del raión de Strugui Krasnie del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Velíkiye Luki, Pskov), localidad del raión de Velíkiye Luki del óblast de Pskov, en Rusia.
Márino (Mijáilov, Riazán), localidad del raión de Mijáilov del óblast de Riazán, en Rusia.
Márino (Taradéi, Shatsk, Riazán), localidad del municipio de Taradéi del raión de Shatsk del óblast de Riazán, en Rusia.
Márino (Zhelánnoye, Shatsk, Riazán), localidad del municipio de Zhelánnoye del raión de Shatsk del óblast de Riazán, en Rusia.
Márino (Dobromino, Glinka, Smolensk), localidad del municipio de Dobromino del raión de Glinka del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Glinka, Smolensk), localidad del municipio de Glinka del raión de Glinka del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Novodúguino, Smolensk), localidad del raión de Novodúguino del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Pochínok, Smolensk), localidad del raión de Pochínok del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Púshkino, Safónovo, Smolensk), localidad del municipio de Púshkino del raión de Safónovo del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Zminitsa, Safónovo, Smolensk), localidad del municipio de Zminitsa del raión de Safónovo del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Jojlovo, Smolensk), localidad del municipio de Jojlovo del raión de Smolensk del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Taláshkino, Smolensk), localidad del municipio de Taláshkino del raión de Smolensk del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Sychovka, Smolensk), localidad del raión de Sychovka del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Jmelita, Viazma, Smolensk), localidad del municipio Jmelita del raión de Viazma del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Maslovskoye, Viazma, Smolensk), localidad del municipio Maslovskoye del raión de Viazma del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Viazma, Smolensk), localidad del raión de Viazma del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Yelnia, Smolensk), localidad del raión de Yelnia del óblast de Smolensk, en Rusia.
Márino (Kablukovo, Kalinin, Tver), localidad del municipio de Kablukovo del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Slávnoye, Kalinin, Tver), localidad del municipio de Slávnoye del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Shcherbínino, Kalinin, Tver), localidad del municipio de Shcherbínino del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Verjnevolzhskoye, Kalinin, Tver), localidad del municipio Verjnevolzhskoye del raión de Kalinin del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Késova Gora, Tver), localidad del raión de Késova Gora del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Konakovo, Tver), localidad del raión de Konakovo del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Baránovka, Lijoslavl, Tver), localidad del municipio de Baránovka del raión de Lijoslavl del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Stan, Lijoslavl, Tver), localidad del municipio de Stan del raión de Lijoslavl del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Torzhok, Tver), localidad del raión de Torzhok del óblast de Tver, en Rusia.
Márino (Chágoda, Vólogda), localidad del raión de Chágoda del óblast de Vólogda, en Rusia.
Márino (Sizma, Shekná, Vólogda), localidad del municipio de Sizma del raión de Shekná del óblast de Vólogda, en Rusia.
Márino (Yurochkino, Shekná, Vólogda), localidad del municipio de Yurochkino del raión de Shekná del óblast de Vólogda, en Rusia.
Márino (Vólogda), localidad del raión de Vólogda del óblast de Vólogda, en Rusia.

Otros 

 Palacio Márino (Kursk), palacio fundado por Iván Bariatinski en 1810 cerca de Ivánovskoye (óblast de Kursk, Rusia).
 Palacio Márino (Leningrado), palacio fundado por Grigori Stróganov en 1726 cerca de Andriánovo (óblast de Leningrado, Rusia).
 Márino (estación), estación de metro del Metro de Moscú, en Rusia.
 Márino (Moscú), barrio de Moscú.